Granitzbach bezeichnet mehrere Gewässer

 Granitzbach (Kettenbach), linker Zufluss des Kettenbachs in Oberösterreich und Tschechien
 Granitzbach (Lavant), rechter Zufluss der Lavant in Sankt Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten